Latias és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus drac i tipus psíquic. És un Pokémon llegendari femení que té un germà, Latios. No apareix a la sèrie, però surt a la cinquena pel·lícula com a guardiana de la ciutat d'Alto Mare.

Una de les habilitats de Latias és adoptar la forma humana, que li dona la possibilitat de conèixer altra gent (entrenadors de Pokémon). És intel·ligent i té la capacitat de fer-se invisible, igual que Kecleon.

Hi ha quatre cartes estàndards de Latias: dues cartes Latias d'Alto Mare (només al Japó), una carta Latias-EX i una carta ☆-Latias. També existeix una carta en combinació amb Latios.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 

Pokémon de tipus drac
Pokémon de tipus psíquic